Skarb w Srebrnym Jeziorze – powieść Karola Maya
 Skarb w Srebrnym Jeziorze – film z 1962 roku, znany też pod tytułem Winnetou: Skarb w Srebrnym Jeziorze